Кривая Руда:

Топоним 
 Кривая Руда — село, Глобинский район, Украина.
 Кривая Руда — село, Семёновский район Полтавской области, Украина.

Гидроним 
 Кривая Руда — река, левый приток Днепра (Кременчугское водохранилище) в двух районах Полтавской области, Украина.
 Кривая Руда — искусственное озеро Глобинский район, Украина.
 Кривая Руда — река, бывший приток реки Сухой Кагамлык ныне левый приток Днепра, Кременчугский район, Украина.
 Кривая Руда — река, правый приток Хорола, Семёновский район Полтавской области, Украина.
 Кривая Руда — пруд в бассейне Хорола.